«The Woman in Me» — другий студійний альбом американської кантрі-співачки Шанаї Твейн. В США і Канаді альбом вийшов 7 лютого 1995. Вісім пісень із альбому стали синглами, а сам альбом продався в США у більше, ніж 12 мільйонів копій. Альбом «The Woman in Me» увійшов в історію музичної індустрії, як один із найуспішніших платівок всіх часів.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Річні чарти

Чарти закінчення десятиріччя

Чарти всіх часів

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Шанаї Твейн
Платинові музичні альбоми
Альбоми Mercury Records
Альбоми Polygram Records
Англомовні музичні альбоми